Udkiggen bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Udkiggen (Berg, Goodenough-Land), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark
 Udkiggen (Berg, Gunnar-Andersson-Land), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark